d’Albert ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Abels d’Albert (1896–1975), österreichische Malerin, Grafikerin und Modeentwerferin
 Eugen d’Albert (1864–1932), deutscher Komponist und Pianist
 Honoré d’Albert (1581–1649), Seigneur de Cadenet, Seigneur de Picquigny und Vidame d'Amiens
 Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes (1670–1736), Geliebte von König Viktor Amadeus I. von Sardinien-Piemont
 Louis Charles d’Albert (1620–1690), zweiter Duc de Luynes

Siehe auch:
 Albert